Никола́й Никола́евич Стра́хов:
 Страхов, Николай Николаевич (1828—1896) — русский философ, публицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Страхов, Николай Николаевич (1852—1928) — православный писатель и философ, публицист, преподаватель философии в Харьковской духовной семинарии.
 Страхов, Николай Николаевич (1925—2007) — советский и украинский учёный-правовед, доктор юридических наук.